Seznam naselij v Sloveniji, imena na P

Pa-

Pe-

Pi-

Pl-

Po-

Pr-

Pšajnovica - Puževci

Viri
 

P